Richard, Duke of Gloucester ist der Name folgender Personen:

 Richard Plantagenet, Duke of Gloucester (1452–1485), später König von England, siehe Richard III. (England) 
 Richard, 2. Duke of Gloucester (* 1944), britischer Adliger